Étienne de Vaux peut désigner : 
 Étienne de Vaux (vers 1000 - vers 1060), premier seigneur de Joinville,
 Étienne de Vaux (1922-1945), militaire français, compagnon de la Libération.